pompka – ćwiczenie fizyczne
 pompka – mała pompa
 pompka rowerowa
 pompka Elvstrøma – urządzenie montowane w dnie jachtu bądź łodzi
 pompka – strzelba "pump action"